Омаруру — топоним.
 Омаруру — округ в области Эронго на западе центральной Намибии (Африка).
 Омаруру — город в округе Омаруру (Намибия).
 Омаруру — река в области Эронго (Намибия).